287 км, 287-й киломе́тр — топоним в Казахстане и России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 287 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ярославская область). Код 310043
 287 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 070342
 287 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Полтавская область). Код 427767
 287 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 846143
 287 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 861363
 287 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 686632.